Rivendell peut faire référence à :

Rivendell, le nom anglais de Fondcombe, un lieu en Terre du Milieu.
Rivendell, un groupe de folk métal autrichien.
Rivendell, un logiciel libre d'automatisation pour stations de radio.
Rivendell, une chanson du groupe canadien Rush, sur l'album Fly By Night